Костик Анатолій (? — 1920) — командир полку Дієвої Армії УНР.
 Костик Анатолій Іванович (*1973) — український посадовець, голова Луцької районної державної адміністрації
 Костик Орест Михайлович (* 1999) — український футболіст, воротар «Львова».

українські прізвища